Реснянский — фамилия:

 Реснянский, Владимир Назарович — Герой Социалистического Труда.
 Реснянский, Сергей Иванович — доктор исторических наук, профессор.
 Реснянский, Юрий Иванович — спортивный деятель, проводится кубкок Омска по футболу — мемориал Ю. И. Реснянского.

См. также 
 Ресницкий